Юрий Васильевич Петров:
* Петров, Юрий Васильевич (1915—1977) — советский украинский поэт, переводчик.
 Петров, Юрий Васильевич — лауреат Государственной премии СССР (1979).
 Петров, Юрий Васильевич — лауреат Государственной премии РФ (1993, 1999).